Pueblo español puede hacer referencia a:

 Pueblo español, conjunto de ciudadanos con nacionalidad española y descendientes de españoles.
 Pueblo español según la Constitución.
 Pueblo Español de Barcelona, museo al aire libre ubicado en la montaña de Montjuïc de Barcelona.
 Pueblo Español de Palma de Mallorca, recinto al aire libre ubicado en el barrio de Son Espanyolet.